Aleksandr Vasil'evič Samsonov – generale russo
 Aleksandr Samsonov – nuotatore sovietico
 Oleg Samsonov – calciatore russo
 Sergej Samsonov – hockeista su ghiaccio russo
 Tamara Samsonova – serial killer russa
 Vladimir Samsonov – tennistavolista bielorusso